

Дениски — село, Мінська область, Логойський район, Янушковицька сільська рада.

Дениски — село, Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Більськ-Підляський.